

Ґлушин — село в гміні Битонь Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґлушин — село в гміні Краснополь Сейненського повіту Підляського воєводства